Rücklin est un nom de famille. Il peut faire référence à:
 Martin Rücklin (né en 1972), un paléontologue néerlandais
 René Rücklin (1889-1960), un homme politique français